Masterpieces kan syfta på:

 Masterpieces (album av Bob Dylan) – samlingsalbum av Bob Dylan
 Masterpieces (album av Hammerfall) – samlingsalbum av Hammerfall